Judah kan syfta på följande platser:

Israel 

 Judeen (bergskedja i Israel),

Saudiarabien 

 Jeddah, stad, 

Robotskapade Israelförgreningar